Hohenlohe-Waldenburg steht für:
 Hohenlohe-Waldenburg, eine der beiden Hauptlinien des fränkischen Adelsgeschlechts, siehe Hohenlohe (Adelsgeschlecht)#Waldenburger Linie

Hohenlohe-Waldenburg ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich zu Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst (1814–1884), Erbprinz des Hauses Hohenlohe
 Friedrich Karl zu Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst (1846–1924), Fürst des Hauses Hohenlohe
 Friedrich Karl III. zu Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst (1908–1982), deutscher Adliger und Standesherr
 Ludwig Aloys (Hohenlohe-Waldenburg-Bartenstein) (1765–1829), deutscher Reichsfürst und General sowie Marschall von Frankreich
 Therese zu Hohenlohe-Waldenburg (1869–1927), deutsche Adlige; Förderin der landwirtschaftlichen Hausfrauenvereine in Württemberg